konzertierte Aktion steht für eine  oder  Aktion. Genauer gesagt wird unterschieden:
 Konzertierte Aktion (Wirtschaft)
 Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen

Siehe auch:
 Korporatismus, Beteiligung von Gesellschaftsgruppen an Entscheidungsprozessen